Krolzig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Martin Krolzig (* 1964), Ökonom
 Martin Krolzig (* 1964), deutscher Ethiker
 Sascha Krolzig, Neonazi und Aktivist der Freien Kameradschaftsszene in NRW